Rozgrywki Serie B w sezonie 2009/2010 zakończyły się zwycięstwem US Lecce. Oprócz niego awans do Serie A wywalczyła AC Cesena i Brescia Calcio. Królem strzelców rozgrywek został Éder z Empoli FC, który zdobył 26 bramek.

Tabela 

||rowspan="10" style="background-color:white;"|

Wyniki

Baraże

O awans do Serie A 
Półfinały

 W przypadku remisu decyduje wyższa pozycja w tabeli na koniec sezonu.
Finał

O pozostanie w Serie B

Najlepsi strzelcy 
 26 goli
  Éder (Empoli FC)

 24 gole
  Mirko Antenucci (Ascoli)
  Rolando Bianchi (Torino FC)
  Mauricio Pinilla (Grosseto)

 23 gole
  Andrea Caracciolo (Brescia)

 22 gole
  Matteo Ardemagni (Cittadella)

 20 goli
  Salvatore Mastronunzio (Ancona)

 18 goli
  Alessandro Noselli (Sassuolo)

 17 goli
  Daniele Corvia (Lecce)

 16 goli
  Claudio Coralli (Empoli FC)

Przypisy 

2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
2009 we Włoszech
2010 we Włoszech